Ю́рий Па́влович Рахма́нинов (20 июля 1936 — 18 июня 2007) — советский и российский учёный, инженер, метростроевец. Внучатый племянник русского композитора С. В. Рахманинова.

Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель СССР, действительный член Академии транспорта, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академии горных наук. Генеральный директор ОАО «Трансинжстрой».

Биография 
Родился 20 июля 1936 года в Москве в семье служащих.

В 1960 году окончил Тульский горный институт.

С 1963 года работал в системе Метростроя, пройдя путь от инженера до начальника СМУ № 8 (с 1973 года, сменив на этом посту П. С. Бурцева). Под его руководством были построены 1-я и 2-я очереди Ждановско-Краснопресненского диаметра, Центрального пересадочного узла, Рижского и Калининского радиусов, объекты которого сданы в эксплуатацию с оценкой «отлично», а СМУ № 8 стало одной из лучших организаций Мосметростроя.

В 1980 году был назначен начальником Управления № 10 А Министерства транспортного строительства СССР. В 1986 году назначен начальником Главного управления по строительству тоннелей и метрополитенов (Главтоннельметрострой) Министерства транспортного строительства СССР. В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1990 года работал генеральным директором акционерного общества «Трансинжстрой». Под его руководством строились и развивались метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Киева, Тбилиси, Баку, Ташкента, Алма-Аты, Минска, Харькова, Новосибирска и других городов СССР, осуществлялось строительство транспортных тоннелей на БАМе и в горах Кавказа.

Умер 18 июня 2007 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
Внучатый племянник русского композитора С. В. Рахманинова. Отец — Павел Аркадьевич Рахманинов — погиб в 1942 году в боях под Москвой.

Жена — Светлана Николаевна Рахманинова, сын — Александр Юрьевич Рахманинов, внук — Никита Рахманинов.

Социально-культурная деятельность 
По инициативе Ю. П. Рахманинова и при его личном участии проведены работы по восстановлению и строительству исторических памятников России и объектов социально-культурного назначения, в том числе
 восстановлена церковь Иконы Гребневской Божьей Матери в г. Одинцово
 построен Мемориальный памятник воинам, погибшим в 1942 году при защите Москвы в Наро-Фоминском районе
 восстановлен Музей-усадьба С.В. Рахманинова в деревне Ивановка Уваровского района, Тамбовской области
 установлен памятник русскому композитору С. В. Рахманинову на Страстном бульваре в г. Москве.
 построен мемориал «Храм Памяти» на Поклонной горе в г. Москве
 построена база отдыха «Липки»
 построены культурно-спортивный центр «Мечта», музыкальная школа, общеобразовательные школы, детские сады, стадион и благоустроена центральная часть города Одинцово с прудом
 реконструировано Красногорское шоссе
 и другие объекты социально-культурного назначения.

Публикации 
Автор десятков научных работ и изобретений. Некоторые труды (в соавторстве):
 Проектирование и строительство подземных сооружений большого сечения. , Недра, 1993, ISBN 9785247022190.
 Шахтное и подземное строительство: (Учебник для вузов): В 2 т. , Издательство Академии горных наук, 2001, ISBN 5789200788.

Награды и звания 
Советские и российские государственные награды и звания:
 Герой Социалистического Труда
 ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Мужества (за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году)
 медали.

Награды Русской Православной церкви:
 орден Преподобного Сергия Радонежского
 орден Преподобного Даниила Московского

Другие звания:
 заслуженный строитель СССР
 почётный строитель России
 почётный транспортный строитель
 академик и действительный член Академии транспорта (с 1991 и 1994 годов, соответственно), Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академии горных наук (с 1998)
 почётный гражданин г. Одинцово и деревни Ивановка Уваровского района Тамбовской области
 почётный доктор Тульского государственного университета (с 1998)

Память 

С 2007 года, ежегодно, в усадьбе С. В. Рахманинова, "Ивановка", проходят Всероссийские конкурсы молодых пианистов, посвящённые памяти Ю. П. Рахманинова, а позднее в Музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка» был открыт мемориальный Кабинет-музей Ю. П. Рахманинова.

В городе Одинцове установлен бюст Ю. П. Рахманинова.

Примечания

Литература 
 Рахманинов Юрий Павлович (1936—2007) // Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 3: М-Р. : Фонд «Московские энциклопедии», 2010.

Ссылки 
 
 

Учёные СССР
Учёные России
Почётные граждане Одинцова
Выпускники Тульского государственного университета
Московский Метрострой
Метростроевцы
Инженеры СССР
Инженеры России
Похороненные на Троекуровском кладбище
Заслуженные строители СССР